Шарлык:

 Шарлык — деревня, Благоварский район Башкортостана.
 Шарлык — река в России, протекает в Республике Башкортостан
 Шарлык — село, административный центр Шарлыкского района Оренбургской области.